Cry of freedom (album), album van Piet Veerman uit 1989
 Cry of freedom (single), single van Piet Veerman uit 1989

Zie ook
 Battle cry of freedom (lied) (1862), lied van de componist George Frederick Root 
 Battle cry of freedom (boek) (1988), boek van James M. McPherson
 Cry Freedom (1987), film van Richard Attenborough